Бартула је насеље у општини Бар у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 355 становника (према попису из 1991. било је 400 становника).

Демографија 
У насељу Бартула живи 274 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 37,0 година (37,8 код мушкараца и 36,4 код жена). У насељу има 97 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,66.

Ово насеље је углавном насељено Црногорцима (према попису из 2003. године).

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Бар
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори